Додецилсульфат натрію
 , варіант електрофорезу
 
  ()